Listen med Største byer i EU er oprettet på grundlag af informationer fra artikler på Wikipedia, primært på engelsk, men også tysk og dansk. Der vedkommende taget udgangspunkt i tallet ved Metropolitan area, da dette er lettest sammenlignelig, idet de øvrige definitioner er meget varierende i de forskellige lande. I listen herunder er der ved kilder henvist til hvorfra tallene kommer.

Lister over byer